Дэниел Келли: 
 Келли, Дэниел (1883—1920) — американский легкоатлет.
 Келли, Дэниел (род. 1977) — австралийский дзюдоист и боец смешанного стиля.